

Toponymes

Terrebonne, ville de la région de Lanaudière au Québec ;
 Le Terminus Terrebonne, terminus d'autobus à Terrebonne (Québec) ;
 La Gare Terrebonne, gare de trains de banlieue à Terrebonne (Québec) ;
 Le comté de Terrebonne, ancien comté du Québec ;
 Terrebonne, circonscription provinciale du Québec ;
 Terrebonne—Blainville, circonscription fédérale du Québec ;
 Terrebonne, district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ayant existé de 1792 à 1838 ;
 Terrebonne, ancien district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1867.

Terrebonne, un ancien village du Minnesota
 Terrebonne, une census-designated place en Oregon
 Paroisse Terrebonne, une paroisse en Louisiane
 Township de Terrebonne, un township au Minnesota

Patronyme 

 
Patronyme québécois
Homonymie de localités aux États-Unis